Sterzi steht für:

Personen:
 Bruno Sterzi (1922–1980), italienischer Automobilrennfahrer
 Eduardo Sterzi (* 1973), brasilianischer Dichter und Literaturkritiker
 Enrico Sterzi, italienischer Automobilrennfahrer
 Giuseppe Sterzi (1876–1919), italienischer Anatom und Medizinhistoriker

Sonstiges:
 Moto Sterzi, italienische Motorradmarke (1947–1963)